Bregninge Kirke har flere betydninger:

 Bregninge Kirke (Guldborgsund Kommune)
 Bregninge Kirke (Kalundborg Kommune)
 Bregninge Kirke (Svendborg Kommune)
 Bregninge Kirke (Ærø)